Боро́дкин (Бородкина) — фамилия.

Известные носители 
 Бородкин, Александр Анатольевич (род. 1971) — российский футболист.
 Бородкин, Константин Васильевич (1904—1970) — советский инженер-конструктор.
 Бородкин, Леонид Иосифович (род. 1946) — российский историк, математик и педагог.
 
 Бородкин, Николай Мартынович (1905—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бородкин, Осмо Павлович (1913—1949) — советский художник, график.
 Бородкин, Порфирий Григорьевич (1901—1956) — советский военачальник, генерал-майор.
 Бородкин, Фёдор Филиппович (1908—1972) — полный кавалер ордена Славы.
 Бородкин, Юрий Серафимович (род. 1937) — прозаик, поэт и редактор.

 Бородкина, Берта Наумовна (урождённая Король, имела прозвище «Железная Бэлла»; 1927—1983) — директор треста ресторанов и столовых города Геленджика, за хищения социалистической собственности была приговорена к высшей мере наказания.
 Бородкина, Раиса Васильевна (род. 1951) — чувашская поэтесса, прозаик, драматург, переводчик.